Ordre de Saint-Étienne, pape et martyr, fondé par Cosme I de Toscane en 1561.
 Ordre de Saint-Étienne de Hongrie, fondé en 1764.